Arthur Forrest (1932–2000) – brytyjski żużlowiec
 Arthur Forrest (1859–1936) – irlandzki rugbysta